Haschemi ist der Familienname folgender Personen:

 Elahe Haschemi Yekani, deutsche Anglistin
 Faezeh Haschemi (* 1962), iranische Politikerin